|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel HP Japan Open) van 2009 vond plaats van 11 tot en met 17 oktober 2009 in de Japanse stad Osaka. Het was de 35e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Caroline Wozniacki was als eerste geplaatst. Zij bereikte de halve finale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Samantha Stosur uit Australië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Stosur wist voor het eerst in haar carrière een WTA-enkelspeltoernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Jill Craybas en Marina Erakovic was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Craybas speelde samen met Tamarine Tanasugarn – dit team was als vierde geplaatst en bereikte de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Chuang Chia-jung en Lisa Raymond won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Chanelle Scheepers en Abigail Spears in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Chuang had daarnaast twaalf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Raymond 67.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Japan 2009
Japan